

Sigle 
 Philips Sport Vereniging – gruppo sportivo olandese di Eindhoven, anche nota come PSV Eindhoven
 Pressure Safety Valve  – valvola di sicurezza 
 Picco di Velocità Sistolica – termine medico correlato alla diagnosi del grado di stenosi della carotide interna
 PlayStation Vita
  Prodigioso Spaghetto Volante – divinità della religione fondata da Bobby Henderson

Codici 
 PSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Papa Stour (Regno Unito)

Informatica 
 PSV  – tipo di file per i salvataggi della PlayStation o PlayStation 2